Goodbye to the Gallows е дебютен студиен албум на метълкор групата Emmure. Издаден е на 6 март 2007 г. от Victory Records.

Състав 
 Франки Палмъри – вокали
 Джеси Кетив – китара
 Бен Лионети – китара
 Марк Дейвис – бас
 Джо Лионети – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Емюр
Музикални албуми от 2007 година
Дебютни албуми